Pepino pode ser:
 Pepino - Fruto do pepineiro
 Pepino - um município da província de Toledo, Castilla-La Mancha, Espanha
 Pepino, o Breve - Rei dos Francos
 Pepino de Herstal (635-714) - avô de Pepino o Breve;
 Pepino de Landen (585-640)
 Pepino de Vermandois (815-878)
 Pepino, o Corcunda (767-813)
 Pepino da Itália (773-810)

Desambiguação